Талисей () — город в Западном Негросе (Филиппины). Согласно переписи 2020 года, население составляет 108 909 человек.

Граничит с  на севере и Баколодом на юге. Общая площадь составляет 20 118 га.

История 
Появившись в 1788 году, Талисей получил статус города только спустя чуть более 200 лет, в 1998 году.

География 
Талисей находится в 7 километрах к северу от Баколода.

Население 
В 1903 году население Талисея составляло 14 548 человек. К 2020 году в городе проживает 108 909 человек, что свидетельствует о росте населения приблизительно в 10 раз за столетие.

Примечания 

Города Филиппин